BiH:
 Kovačevići (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Kovačevići (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf

Crna Gora:
 Kovačevići (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja